Пингвин Генту — вид пингвинов.
 Gentoo — дистрибутив Linux.